Lisken ist ein deutscher Orts- und Familienname:
Ortsname:
 Lisken, bis 1938 Lysken, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Liski (Stare Juchy), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Lisken, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Liski (Pisz), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Familienname:
 Emmy Lisken (1923–2020), deutsche Opern-, Konzert- und Oratoriensängerin in der Stimmlage Alt
 Gerd Lisken (1928–2018), deutscher Komponist, Musiker und Performer
 Hans Lisken (1931–2004), deutscher Jurist und Polizeipräsident